Wadensjö är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 50 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wadensjö
 Bengt Wadensjö (född 1937), pensionerad biskop i Svenska kyrkan
 Eskil Wadensjö (född 1944), nationalekonom
Måns Wadensjö (född 1988), författare
Sofia Wadensjö Karén (född 1970), VD Utbildningsradion, fd journalist

Källor

Noter

Svenska efternamn